Die National Premier League 2020 war die 52. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 1. Juli 2020 und endete am 27. September 2020.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2020 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2020 bei soccerway.com

2020
Fußballsaison 2020